Epimedes () ist in der griechischen Mythologie:

 Epimedes (Daktyle), einer der idäischen Daktylen
 Epimedes (Aoide), ein Aöde bei der Totenklage um Hektor